В национальной (леумит) лиге Израиля 2017/18 участвует 8 команд.
Турнир начался 23 октября 2017 года.

Джерузалем Беэрз Jerusalem Bears

ХК Беэр-Шева HC Beer Sheva

Драгонс-2 Нес-Циона Dragons Nes Ziona-2

Драгонс-3 Нес-Циона Dragons Nes Ziona-3

Цоран Фальконс Zoran Falcons

Ришон Монстерс Rishon Monsters

Уайт Беэрз White Bears

Сильвер Фокс-2 Silver Fox-2

Примечания

См. также 

Лига леумит по хоккею